NET sau Net este un cuvânt englez cu traducerea „rețea” și care poate însemna:

În industrie
 M-Net
 PC NET, fost furnizor de internet din România
 Net Brinel, companie de IT din Cluj-Napoca
 Net Consulting, companie de IT din România
 Power Net Consulting, companie de IT din România
 Net Leung
 Radio 3net
 Radio Net Romania
 Preah Net Preah

În IT 
 .net, domeniu de Internet de nivel superior
 Microsoft .NET Framework - mediu pentru dezvoltarea și rularea aplicațiilor
 ASP.NET

În economie 
 Salariul mediu net pe economie
 Salariul minim net pe economie
 Cursul de revenire net actualizat